Super Bowling est un terme qui peut désigner :
 Super Bowling, un jeu vidéo sorti en 1992 sur Super Nintendo ; 
 Super Bowling, un jeu vidéo sorti en 2000 sur Nintendo 64.